Кутани — название населённых пунктов:

Россия 
 Кутани — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Кутани — деревня в Сонковском районе Тверской области.

 Кроме того, Кутани — вид японского фарфора.